Грант-Парк ():

Парки 
 Грант-парк — великий міський парк в Чикаго, штат Іллінойс, США.
  — найстаріший міський парк в Атланті, штат Джорджія, США.

Селище в США 
 Грант-Парк — селище в США, в окрузі Канкакі штату Іллінойс.
  — район в місті Тампа, штат Флорида, США.
  — район і громадський парк в Портленді, штат Орегон, США.